Евге́ний Фролов:
 Фролов, Евгений Александрович (1927—2003) — советский учёный, инженер-конструктор.
 Фролов, Евгений Васильевич (род. 1941) — советский боксёр.
 Фролов, Евгений Иванович (род. 1951) — лётчик-испытатель, Герой Российской Федерации.
 Фролов, Евгений Константинович (род. 1988) — российский футболист.